Sezon 1999 był 11. edycją A lygi - rozgrywek o mistrzostwo Litwy w piłce nożnej.

Tabela końcowa

Król strzelców 
10 goli - Nerijus Vasiliauskas (FK Žalgiris Wilno)

Zobacz też 
 A lyga

1999 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Litwie